A veia tireóidea média é uma veia do pescoço.https://ftp.medicina.ufmg.br/anais/ANAIS_DA_UFMG_ANOSXXIII_XXIV_1966_67/files/assets/downloads/page0088.pdf Ela drena o sangue proveniente somente da Glândula Parótida, seguindo diretamente para a Veia Jugular Interna.  

Tireoidea Media